Tanjung Sari – wieś w prowincji Aceh, w Indonezji
 Tanjung Sari – wieś w prowincji Bengkulu, w Indonezji
 Tanjung Sari – wieś w prowincji Borneo Południowe, w Indonezji
 Tanjung Sari – wieś w prowincji Borneo Wschodnie, w Indonezji
 Tanjung Sari – wieś w kabupatenie Sintang, w prowincji Borneo Zachodnie, w Indonezji
 Tanjung Sari – wieś w kabupatenie Melawi, w prowincji Borneo Zachodnie, w Indonezji
 Tanjung Sari – wieś w prowincji Jawa Zachodnia, w Indonezji
 Tanjung Sari – wieś w prowincji Jambi, w Indonezji
 Tanjung Sari – wieś w kabupatenie Way Kanan, w prowincji Lampung, w Indonezji
 Tanjung Sari – wieś w kecamatanie Natar, w kabupatenie Lampung Selatan, w prowincji Lampung, w Indonezji
 Tanjung Sari – wieś w kecamatanie Palas, w kabupatenie Lampung Selatan, w prowincji Lampung, w Indonezji
 Tanjung Sari – wieś w kabupatenie Mesuji, w prowincji Lampung, w Indonezji
 Tanjung Sari – wieś w kabupatenie Indragiri Hulu, w prowincji Riau, w Indonezji
 Tanjung Sari – wieś w kabupatenie Bengkalis, w prowincji Riau, w Indonezji
 Tanjung Sari – wieś w kecamatanie Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, w kabupatenie Ogan Komering Ulu Selatan, w prowincji Sumatra Południowa, w Indonezji
 Tanjung Sari – wieś w kecamatanie Simpang, w kabupatenie Ogan Komering Ulu Selatan, w prowincji Sumatra Południowa, w Indonezji
 Tanjung Sari – wieś w kabupatenie Ogan Komering Ulu, w prowincji Sumatra Południowa, w Indonezji
 Tanjung Sari – wieś w prowincji Sumatra Północna, w Indonezji